

Astronomia
3846 Hazel – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hazel – città della Contea di Hamlin, Dakota del Sud
Hazel – città della Contea di Calloway, Kentucky

Musica 
Hazel – gruppo musicale grunge statunitense
Hazel – traccia dell'album Planet Waves di Bob Dylan del 1974
Hazel – album dei Red Crayola del 1996

Onomastica
Hazel – nome proprio inglese femminile.

Televisione 
Hazel – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1961 al 1966.

Altro
Witch Hazel – sostantivo assai diffuso nei paesi anglosassoni per indicare le brutte persone.